Восточная парадельма () — вид безногих ящериц из семейства чешуеногов. Редкий, малоизученный эндемик северо-восточной Австралии (штат Квинсленд). Местами численность вида сокращается из-за чрезмерного отлова террариумистами.

Внешний вид и строение 
Длина тела до 40 см. Верхняя сторона туловища коричневато-бежевая или коричневая, на затылке немного изогнутая чёрная полоска.

Примечания

Литература 
 

Животные, описанные в 1876 году
Пресмыкающиеся Австралии и Океании
Чешуеноги
Монотипические роды пресмыкающихся